

События 
 Консулы Флавий Монаксий и Флавий Плинта.
 Умер Язкерт I, новым сасанидским правителем становится его сын Варахран V
 419—451 — Король вестготов Теодорих I.
 Приход Беремуда к Теодориху.
 Карфагенский собор. Окончательно утверждён список книг Нового завета.
 Гун-ди отказался от престола в пользу У-ди (Лю Сун).

Родились 
 3 июля — Валентиниан III, император Западной Римской империи (425—455 гг.)
 Торисмунд — король вестготов в 451—453 годах. Старший сын короля Теодориха I.

Скончались 
 В Вифлееме умер св. Иероним Стридонский.
 Ань-ди (Восточная Цзинь) — четырнадцатый император империи Цзинь; десятый император эпохи Восточная Цзинь.

См. также